Azerbaijão pode-se referir a:

Terminologia 
Desde a adoção do nome "Azerbaijão" pela República do Azerbaijão em 1918, confusões têm surgido entre a região histórica conhecida por Azerbaijão no Irã e o país.

Geografia 
 República do Azerbaijão, um país na Eurásia, uma ex-:
República Socialista Soviética do Azerbaijão, uma república soviética (1936–1991)
 República Democrática do Azerbaijão, uma república de curta duração (1918–1920)
 Gubernia de Baku e Gubernia de Elisabethpol do Império Russo
 Arrã (Cáucaso) ou Albânia
 Azerbaijão (Irã), uma região no noroeste do Irã
 Azerbaijão Oriental, uma das quatro províncias do Azerbaijão iraniano
 Azerbaijão Ocidental, uma das quatro províncias do Azerbaijão iraniano
Zanjan (província), uma das quatro províncias do Azerbaijão iraniano
Ardabil (província), uma das quatro províncias do Azerbaijão iraniano
 Governo Popular do Azerbaijão, um estado de curta duração subordinado à União Soviética durante a ocupação soviética do Irã (1945–1946)
 Atropatene, nome histórico da região iraniana do Azerbaijão
Atropatene, nome histórico da região iraniana do Azerbaijão

Universidades 
 Universidade International do Azerbaijão
 Universidade de Medicina do Azerbaijão
 Universidade de Idiomas do Azerbaijão
 Academia Estatal de Agricultura do Azerbaijão
 Universidade Técnica do Azerbaijão

Jornais 
 Azerbaijão é também o nome de um jornal em Bacu, Azerbaijão
 Azerbaijão, uma Parte Inseparável do Irã, era o nome da primeira publicação de iranianos residentes no Cáucaso, publicada em grande parte na língua azeri mas, com alguns artigos em persa, em Bacu, em 28 de janeiro de 1918 pelo Partido Democrata do Irã (Ramo Bacu).

Ver também 
 Azeris
 Língua azeri

Desambiguação